Guy Standing ist der Name folgender Personen:

* Guy Standing (Schauspieler) (1873–1937), britischer Schauspieler
 Guy Standing (Wirtschaftswissenschaftler) (* 1948), britischer Wirtschaftswissenschaftler und Hochschullehrer